Homewood ist der Name mehrerer Orte und Gebiete in den Vereinigten Staaten:

 Homewood (Alabama)
 Homewood (Arkansas)
 Homewood (Illinois)
 Homewood (Kalifornien)
 Homewood (Kansas)
 Homewood (Maryland)
 Homewood (Mississippi)
 Homewood (Ohio)
 Homewood (Pennsylvania)
 Homewood (South Carolina)
 Homewood (Virginia)
 Homewood (West Virginia)
 Homewood Township (Kansas)

Homewood steht für:

 Homewood (Knebworth), denkmalgeschütztes Haus in England, Vereinigtes Königreich 
 Homewood (Museum), denkmalgeschütztes Haus in Maryland, National Historic Landmark der Vereinigten Staaten, NRHP-Registereintrag 71001033 

Homewood ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Homewood (1881–1945), britischer Tauzieher